

Patronyme 
 Adam Holzman (1958-), pianiste américain.
 Edward Holzman (19??-), réalisateur américain.
 Hélène Holzman (1891-1968), artiste peintre allemande.
 Jac Holzman (1931-), producteur de musique américain.
 Marie Holzman (1952-), sinologue, écrivain, journaliste et traductrice française.
 Red Holzman (1920-1998), joueur et entraîneur de basket-ball américain.